Грассау:

 Грассау — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Грассау — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.